Marcus Smith può riferirsi a:

 Marcus Smith (1992-), giocatore statunitense di football americano
 Marcus Smith (1999-), rugbista a 15 inglese